Луняк — українське прізвище.

Відомі носії:

 Луняк Євген Миколайович (1977) — український історик, доктор історичних наук (2013), завідувач кафедри історії України, професор Ніжинського державного університету імені М. В. Гоголя.

Українські прізвища